Thomas Hodgkin henviser til blandt andre:

 Thomas Hodgkin (læge) (1798-1866) - engelsk læge
 Thomas Hodgkin (historiker) (1831-1913) - engelsk historiker